Le Championnat de Macédoine de football 2004-2005 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Barrage de relégation

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Références

Lien externe 

  Page de la saison sur RSSSF

Championnat de Macédoine du Nord de football
Macedoine
2004 en république de Macédoine
2005 en république de Macédoine